Симферопольский автобус — крупная система городских и пригородных автобусов города Симферополя, связывает отдалённые районы с центром города, большинство маршрутов проходят из одного конца города в другой. Также автобусы охватывают районы (такие как микрорайоны Украинка, Петровская балка, Пневматика, Ак-Мечеть, Фонтаны, Битумное, п/ф Южная улиц Маршала Жукова, Героев Сталинграда, 51-й армии), которые не имеют троллейбусного сообщения.

В Симферополе действует два автобусных предприятия, городские маршруты облуживает МУП Горавтотранс и ГУП РК «КрымТроллейбус», а также ГУП обслуживает междугородние маршруты.

История

Запуск первых автобусов 
Первый автобус в Симферополе появился в 1935 году на пригородном маршруте Симферополь — Карасубаза́р. В то время автобусная станция находилась на месте Центрального универмага (ЦУМ). В Симферополе практически отсутствовали городские маршруты, поскольку в городе действовало трамвайное сообщение, 4 маршрута которого охватывали весь город.

Развитие автобусного движения 
Масштабное развитие автобусных маршрутов началось в 1970 году когда было закрыто трамвайное движение, а троллейбусные маршруты обслуживали не весь город. В это время в Симферополе начали появляться новые микрорайоны Героев Сталинграда, Маршала Жукова, Залесская, и автобус стал в этих районах основной транспорт, так как туда не был протянут электротранспорт. Автобусный парк стал пополнялся новыми Венгерскими автобусами Ikarus 180 и Ikarus 556.Для улучшения транспортного обслуживания в Симферополе начали работу два автобусных парка: АТП 14327 (городские маршруты) и АТП 14329 (пригородные маршруты). В 1973 году в Симферополь стали поступать новые современные автобусы Ikarus 260 , а с 1977 года Ikarus 280.

В конце 80-х в Симферополь поступили автобусы Ikarus 263.

Кризис 90х 
В 1990 году. в городе работали 10 маршрутов, которые обслуживали районы города не имеющего движения электротранспорта. В начале 90-х автобусный парк получил новые автобусы ЛиАЗ-5256.00 и ЛАЗ-42021, которыми смогли частично обновить автобусный парк.

В 1995 году открылись новые автобусные маршруты № 5 Центральный рынок — Пневматика, № 7 Центральный рынок — Ак-Мечеть, № 10 Загородный — Автовокзал, № 12 пл. Советская — Хошкельды. Несмотря на открытие новых маршрутов стали сокращаться старые, маршрут № 2 был сокращён до пл. Советской, но вскоре был возвращён на ул. Залесская.

Конец 90-х для Симферопольского автобуса стал самым тяжёлым периодом за всю историю. Из состава крупнейшего автотранспортного предприятия Крыма ГП Крымавтотранс были выведены АТП 14327 и АТП 14329, первый вошёл в коммунальную собственность города а второй в республиканскую. В 1998 году и за отсутствия финансирования перестал обновляться автобусный парк, старые автобусы начали списываться а в замен новые не поступали, начали сокращаться маршруты, а некоторые вовсе отменялись. К этому времени в городе начали действовать маршрутные такси, и автобусный парк уничтожался в угоду частных перевозчиков.

Закрытие в 2000х 
В 2000-м году АТП 14327 было передано частной фирме Аспект, которая обещая обновит автобусный парк и развивать автобусные маршруты начала уничтожать автобусное движение. К 2001 году сократилось количество автобусов на маршрутах, уменьшились само количество маршрутов и в место десяти маршрутов остался один.

2002 году АТП 14327 было признано банкротом и прекратило свое существования, для поддержки автобусных перевозок на городские маршруты № 1 улица Маршала Жукова — НАПКС, № 2 Луговое — «3алесская», № 7 улица 51 Армии] — «улица Залесская» начал выпускать автобусы пригородный автобусный парк АТП 14329, и многие пригородные маршруты стали отправляться от площади Куйбышева в восточном направлении. Также была оказана помощь в Западном направлении для доставки пассажиров из пригородных сёл, Бахчисарайское АТП 14340 направило пригородные маршруты до Центрального рынка, а отправление производилось от остановки завод «1-го Мая». В 2003 году АТП 14329 прекращает перевозки по городским маршрутам. В это время в Симферополе появляются всё больше маршрутных такси, которые становятся популярными у жителей города, 118 маршрутов охватили все районы, давая пассажирам возможность добираться в любые точки города без пересадок. В 2004 году пригородные маршруты с площади Куйбышева перенесены на А/С Восточная и от завода 1-го Мая на А/С Западная. В 2007 году АТП 14329 прекращает перевозки на пригородных маршрутах, и все маршруты переходят частным перевозчикам.

Первые шаги возобновления автобусного хозяйства 
В 2010 году спустя 8 лет правительством Автономной Республики Крым было принято решение о восстановлении Симферопольского автобусного парка, и было создано Крымское республиканское предприятие КРП КРЫМАВТОБУС. Для новосозданного предприятия были закуплены 25 автобусов средней вместимости Богдан А201, в этом же году принято решение о оптимизации городских маршрутов. Большая часть маршрутных такси перенесена с центральных улиц на параллельные и принимается проект об движение в центре преимущественно для электротранспорта и для будущих автобусов. В 2011 г. автобусы вышли на маршрут № 3 «Свобода» — «Льдозаводское», спустя две недели открылся новый маршрут № 98А «Аэропорт» — «7 гор.больница» — «Фонтаны». В 2013 году Крымское республиканское предприятие КРП КРЫМАВТОБУС переходит в коммунальную собственность города Симферополя. На 2013 год АТП 14329 уже перестало осуществлять какие либо перевозки, территория парка сдавалась в аренду.

В Январе 2015 года КП КРЫМАВТОБУС было переименовано в МУП ГОРАВТОТРАНС.

Возвращение автобусов 
15 декабря 2015 года в Симферополь начали поступать автобусы большой вместимости ЛиАЗ-5292.25 декабря 2015 года на пл. Ленина прошла презентация новых автобусов.

В Январе 2016 года начали поступать автобусы НефАЗ.
15 июля 2016 года на улицы Симферополя вышли автобусы большой вместимости ЛиАЗ-5292.71 на маршрут № 30 Свобода — 7я горбольница, а 21 июля ЛиАЗы вышли на маршрут № 3 Свобода — ул. Маршала Жукова.
26 июля 2016 года новые автобусы начали обслуживать 70й маршрут ул. Арабатская — 7я горбольница и 49 Аэропорт — Марьино.
В конце августа 2016 года на маршрут № 98 7я горбольница — Аэропорт вышли первые автобусы НефАЗ-5299-30-51. В Сентябре 2016 автобусы вышли на маршрут № 7 ул. 51й армии — Ак- мечеть. В октябре 2016 автобусы вышли на маршрут № 65 ж/д Вокзал — Курцы и № 6 ул. Жидкова — кладбище Абдал. В ноябре ГорАвтоТранс начал обслуживать маршруты № 29 и 166.

В январе 2017 года предприятие МУП Горавтотранс переехало на новую территорию на ул. Кубанская 21.
3 февраля 2017 года предприятие ГУП РК Крымтроллейбус начал обслуживать пригородные маршруты 105 и 154 автобусами марки КАВЗ.
10 октября 2017 года на предприятие поступают первые три укороченных автобуса ЛиАЗ-4292.4 декабря 2017 года запущен новый автобусный маршрут № 55 а/с Западная — Битумное.

16 января 2018 года МУП Горавтотранс начал обслуживать возобновлённый маршрут № 22 пл. Куйбышева — Белое-5.
16 апреля 2018 года запущен новый автобусный маршрут № 77, соединяющий Аэропорт «Центральный» с новым Аэровокзалом.
10 июня 2018 года ГУП РК Крытроллейбус стал обслуживать маршрут № 135 пл. Московская — Красное.
3 августа 2018 года МУП Горавтотранс стал обслуживать маршруты № 12А и 12Б.
25 ноября 2018 года в МУП Горавтотранс поступили 50 новых автобусов ЛиАЗ 5292.60.
10 декабря 2018 года автобусы вышли на маршруты № 50,67,93.

15 февраля 2019 года открыт новый маршрут № 3А пл. Куйбышева — Трудовое.С 26 июля 2019 года МУП Горавтотранс стал обслуживать маршруты № 13 Хошкельды — Фонтаны, и № 62 Пневматика — Загородный. С 27 июля 2019 года МУП Горавтотранс стал обслуживать маршрут № 4 Неаполь Скифский — ПБК «Крым». С 31 августа 2019 года МУП Горавтотранс стал обслуживать маршрут № 8 ул. 51й Армии — Центральный рынок.20 октября 2019 года в Крымтроллейбус поступили автобусы ЛиАЗ 5292 и КАвЗ-4270.

Маршруты

Городские маршруты

Пригородные маршруты

Закрытые маршруты

Подвижной состав

Автобусные парки

Действующие

Закрытые

Автовокзалы

Действующие

Закрытые

Перспективы 
В 2020 году планируются закупить 100 автобусов для города.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МУП «Горавтотранс»
 Официальный сайт ГУП РК Крымтроллейбус
 Официальный сайт ГУП РК КрымАвтоТранс
 Маршруты на карте
 Галерея «Фотобус»
 Топологическая схема маршрутов
 История Крымавтотранса
 Фильм ГОРАВТОТРАНС ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
 Администрация Симферополя изменила схему движения нескольких городских автобусных маршрутов. Об этом и не только в эфире программы «Утро нового дня» рассказал Денис МАЙОР — директор МУП «Горавтотранс».
 На Высоте Денис Майор

автобус